Байгазина — деревня в Кулуевском сельском поселении, Аргаяшского района Челябинской области России. Проживают башкиры.

География 
Расположена в юго-восточной части района, на берегу реки Миасс. Расстояние по дороге до центра сельского поселения села Кулуева 20 км.

Уличная сеть состоит из шести географических объектов: один переулок — Лесной и пять улиц: Берёзовая, Восточная, Лесная, Речная, Центральная.

История 
Основана в 1740 году. Название получила по имени основателя Байгазы Козямышева.

Население 

В 1873 г. — 272 чел., в 1900 г. — 314 чел., в 1916 г. — 362 чел., в 1970 г. — 416 чел., в 1995 г. — 628 чел.

Инфраструктура 
 Библиотека,
 школа,
 фельдшерско-акушерский пункт

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Аргаяшского района